Ста́шик — українське і словацьке () прізвище, походить від імені Стахій (спорідненими є Євстахій, Євстафій і Остафій), зменшуване Сташко.

Носії 
 Сташик Войтех (*1915 — †1978) — словацький художник.

Див. також 
 Сташко
 Сташків
 Сташук
 Сташенко
 Сташевський
 Стах
 Стахура
 Стаховський
 Стахів